{| class="wikitable"
! Naam
! Voorlopige naamgeving
! Datum ontdekking
! Locatie ontdekking
! Ontdekker
|-|-
| (87701) - || 2000 SK19 || 23 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (87702) - || 2000 SO22 || 20 september 2000 || Haleakala || NEAT
|-
| (87703) - || 2000 SE23 || 25 september 2000 || Višnjan Observatory || K. Korlević
|-
| (87704) - || 2000 SG23 || 26 september 2000 || Višnjan Observatory || K. Korlević
|-
| (87705) - || 2000 SY24 || 26 september 2000 || Bisei SG Center || BATTeRS
|-
| (87706) - || 2000 SM25 || 23 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (87707) - || 2000 SS25 || 23 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (87708) - || 2000 SM27 || 23 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (87709) - || 2000 SH28 || 23 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (87710) - || 2000 SY28 || 23 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (87711) - || 2000 SE33 || 24 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (87712) - || 2000 SA34 || 24 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (87713) - || 2000 SO34 || 24 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (87714) - || 2000 SD36 || 24 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (87715) - || 2000 SM36 || 24 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (87716) - || 2000 SP36 || 24 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (87717) - || 2000 SK38 || 24 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (87718) - || 2000 SY42 || 25 september 2000 || Črni Vrh || Črni Vrh
|-
| (87719) - || 2000 SL45 || 22 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (87720) - || 2000 SS45 || 22 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (87721) - || 2000 SV45 || 22 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (87722) - || 2000 SD46 || 22 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (87723) - || 2000 SE46 || 22 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (87724) - || 2000 SH46 || 22 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (87725) - || 2000 SK46 || 23 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (87726) - || 2000 SZ46 || 23 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (87727) - || 2000 SA47 || 23 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (87728) - || 2000 SU47 || 23 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (87729) - || 2000 SW47 || 23 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (87730) - || 2000 SJ50 || 23 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (87731) - || 2000 SA53 || 24 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (87732) - || 2000 SQ55 || 24 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (87733) - || 2000 SD56 || 24 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (87734) - || 2000 SO58 || 24 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (87735) - || 2000 SU58 || 24 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (87736) - || 2000 SG60 || 24 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (87737) - || 2000 SX60 || 24 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (87738) - || 2000 SG61 || 24 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (87739) - || 2000 SQ62 || 24 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (87740) - || 2000 SK63 || 24 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (87741) - || 2000 SP63 || 24 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (87742) - || 2000 SH65 || 24 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (87743) - || 2000 SP65 || 24 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (87744) - || 2000 SX65 || 24 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (87745) - || 2000 SX66 || 24 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (87746) - || 2000 SY70 || 24 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (87747) - || 2000 ST71 || 24 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (87748) - || 2000 SR72 || 24 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (87749) - || 2000 SU72 || 24 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (87750) - || 2000 SN73 || 24 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (87751) - || 2000 SA74 || 24 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (87752) - || 2000 SH74 || 24 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (87753) - || 2000 SS75 || 24 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (87754) - || 2000 SA76 || 24 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (87755) - || 2000 SU80 || 24 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (87756) - || 2000 SK81 || 24 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (87757) - || 2000 SN84 || 24 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (87758) - || 2000 SL85 || 24 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (87759) - || 2000 SC88 || 24 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (87760) - || 2000 SF88 || 24 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (87761) - || 2000 SG89 || 22 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (87762) - || 2000 SN89 || 29 september 2000 || Nacogdoches || W. D. Bruton, G. Rodgers
|-
| (87763) - || 2000 SL90 || 22 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (87764) - || 2000 SW90 || 22 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (87765) - || 2000 SZ90 || 22 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (87766) - || 2000 SF91 || 23 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (87767) - || 2000 SZ91 || 23 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (87768) - || 2000 SC92 || 23 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (87769) - || 2000 SC94 || 23 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (87770) - || 2000 SB95 || 23 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (87771) - || 2000 SB96 || 23 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (87772) - || 2000 SQ97 || 23 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (87773) - || 2000 SR98 || 23 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (87774) - || 2000 SO99 || 23 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (87775) - || 2000 SZ100 || 23 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (87776) - || 2000 SK104 || 24 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (87777) - || 2000 SR107 || 24 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (87778) - || 2000 SU107 || 24 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (87779) - || 2000 SY108 || 24 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (87780) - || 2000 SM111 || 24 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (87781) - || 2000 SP111 || 24 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (87782) - || 2000 SF114 || 24 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (87783) - || 2000 SH114 || 24 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (87784) - || 2000 SC115 || 24 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (87785) - || 2000 SW115 || 24 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (87786) - || 2000 SV116 || 24 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (87787) - || 2000 SV117 || 24 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (87788) - || 2000 SX117 || 24 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (87789) - || 2000 SN120 || 24 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (87790) - || 2000 SS120 || 24 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (87791) - || 2000 SJ121 || 24 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (87792) - || 2000 SG124 || 24 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (87793) - || 2000 SN127 || 24 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (87794) - || 2000 SQ127 || 24 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (87795) - || 2000 SZ127 || 24 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (87796) - || 2000 SD128 || 24 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (87797) - || 2000 SF130 || 22 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (87798) - || 2000 SG130 || 22 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (87799) - || 2000 SP130 || 22 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (87800) - || 2000 SK131 || 22 september 2000 || Socorro || LINEAR|}

Planetoïdenlijsten